In Old Kentucky – lavoro teatrale di Charles Dazey

Film
 In Old Kentucky – cortometraggio del 1909 diretto da David W. Griffith
 In Old Kentucky – film del 1919 diretto da Marshall Neilan
 In Old Kentucky – film del 1927 diretto da John M. Stahl
 In Old Kentucky – film del 1935 diretto da George Marshall